Biografies:
 Adalmira Anglada (Sant Feliu de Guíxols, 1888 - 1938), pianista, cantant i compositora
 Antoni Anglada i Pujals
 Beatriz Anglada-Camarasa Huelin (Palma, 1933), pintora 
 Lola Anglada (Barcelona, 1892 -Tiana, 1984), narradora
 Manuel Anglada i Ferran (Maçanet de la Selva, 1918 - Andorra la Vella, 1998), estudiós de la cultura d'Andorra i del Pirineu
 Maria Àngels Anglada i d'Abadal (Vic, 1930 – Figueres, 1999), poeta, novel·lista, crítica i assagista literària 
 Martí Anglada i Birulés (Girona, 1949), periodista català
 Hermenegild o Hermen Anglada i Camarasa, com a Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 - Pollença, 1959), pintor 
 Jaume Anglada (Palma, 1972), cantant i presentador de televisió 
 Joan Anglada i Vilardebó (Vic, 1895 -1979), advocat i periodista fundador de la Revista de Vic
 Josep Anglada, diversos personatges
 Pere Ça Anglada (? - 1408, Barcelona), escultor actiu a Barcelona a la fi del 
 Rafael Anglada i Rubí (Santa Coloma de Farners, 1921 - Barcelona, 1993), actor i dramaturg
 Salvador Anglada i Llongueras (Barcelona, 1878 – Can Tunis, 1936), empresari i polític carlí 
 Toponímia:
 Ca n'Anglada, tradicionalment ortografiat Can Anglada barri de Terrassa que ocupa la meitat occidental del districte 2 o de Llevant
 Son Anglada, barri de la ciutat de Palma (Mallorca)